Человеческий зоопарк (также известный под названием «этнологическая экспозиция», «выставка людей» и «негритянская деревня») — некогда распространённый на Западе вид развлечения для широкой публики в XIX — начале XX века, целью которого было продемонстрировать выходцев из Азии и Африки в самом естественном и подчас примитивно-дикарском виде. Подобные зоопарки имели, особенно в Германии, ярко выраженные расистские подтексты, черпаемые из течений социального дарвинизма, когда выходцы из Африки выставлялись зачастую рядом с обезьянами, чтобы показать их общее происхождение.

Первые выставки людей 
Предшественниками настоящих зоопарков были многочисленные попытки европейцев привезти с собой из заокеанских плаваний аборигенов. Колумб также привозил в Испанию индейцев напоказ. Другим примером была готтентотка Саарти Бартман, более известная как Венера Готтентотская, привезённая в Лондон на показ из Кейптауна, где она была служанкой при голландской (бурской) семье. Её выпуклые ягодицы (стеатопигия) и ярко выраженные половые губы привлекали внимание публики.

В XIX веке такие показы также были популярны. Одним из известных шоу был цирк Ф. Т. Барнума, который начал свои показы с пожилой рабыни-негритянки Джойс Хет (Joice Heth) (первый показ 25 февраля 1836), о которой утверждалось, будто бы она была няней Джорджа Вашингтона. Когда через год Джойс умерла, Барнум начал демонстрировать сиамских близнецов Ченга и Энга Банкеров.

1870—1958 
Начиная с 1870-х гг. человеческие зоопарки становятся символом второй волны империализма, охватившей западные страны, борющиеся за колонии в мире (см. Колониальный раздел Африки). Тогда подобные зоопарки появились в Антверпене, Лондоне, Барселоне, Милане, Нью-Йорке, Варшаве, Гамбурге, каждую из которых посетили от 200 до 300 тысяч человек. Часто показ людей был частью так называемых «колониальных выставок», где представлялись различные экономические достижения колоний. В Германии особую известность получил Карл Хагенбек, выставлявший народы с Самоа и саами (лапландцев).

Последняя «временная экспозиция» с неграми была в 1958 году в Брюсселе на выставке Экспо, где бельгийцы представили «конголезскую деревню вместе с жителями».

См. также 
 Шоу уродцев

Примечания 

Антропология
Расизм